Osoby:
 Nikolaus van Bueren – niemiecki budowniczy

Zobacz też:
 Büren